(egyszerűsített kínai írással: 吉翔; , 1990. március 1. –) kínai labdarúgó, az élvonalbeli Csiangszu Szuning hátvédje.

1990-ben született személyek
Kínai labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek
A Csiangszu Szuning labdarúgói